Pheugopedius schulenbergi, "gråbrynad gärdsmyg", är en fågelart i familjen gärdsmygar inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som underart till roststjärtad gärdsmyg (Pheugopedius euophrys), men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN.

Fågeln förekommer i Andernas östsluttning i norra Peru, söder om Río Marañón. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Gärdsmygar
Pheugopedius
Fåglar i neotropiska regionen
Endemiska fågelarter i Peru